Korpusy armijne (ogólnowojskowe) noszące numer „7”:

Austro-węgierski
 7 Korpus (1883–1918)

Rosyjski
 7 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

Radziecki
 7 Korpus Armijny (ZSRR)

Niemiecki
 VII Korpus Armijny (niemiecki)